Mont Tremblant Resort är en vintersportort i Laurentiska bergen i Québecprovinsen i Kanada. Skidorten har funnits sedan 1930-talet.

Källor

Nter

Externa länkar

Orter i Québec
Vintersportorter i Kanada